Beuningen (Gelderland), een plaats en gemeente in de provincie Gelderland
Beuningen (Overijssel), een dorp in de gemeente Losser (Overijssel)

Zie ook 
 Van Beuningen (doorverwijspagina)